LOCE es un acrónimo que puede referirse a dos leyes, ambas referidas al ámbito de la educación, una española y la otra chilena:

 La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de Chile, publicada en 1990.
 La Ley Orgánica de Calidad de la Educación de España, publicada en 2002, pero que no llegó a aplicarse por el cambio de gobierno de 2004.

Acrónimos